Insane: — 

 Insane (2000) — компьютерная игра, в жанре автосимулятор.
 Insane 2 (2011) — продолжение игры Insane 2000 года .
 InSane (2013) — компьютерная игра, в жанре хоррор (отменена).

См. также